Osoby o tym nazwisku:
 Fernand Canteloube – francuski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Joseph Canteloube – francuski kompozytor, pianista i etnograf